Alexander Rathenau (* 1977 in Filderstadt) ist ein deutscher Jurist und in Deutschland und Portugal zugelassener Rechtsanwalt sowie Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Lagos, Portugal.

Leben 
Rathenau studierte Rechtswissenschaft an der juristischen Fakultät der Universität Trier und legte 2003 das erste juristische Staatsexamen beim Justizprüfungsamt Rheinland-Pfalz ab; 2006 folgte das zweite Staatsexamen.

Von Mai 2000 bis März 2003 war er am Lehrstuhl für Zivilrecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Bernd von Hoffmann, an der Universität Trier tätig.

2007 wurde Alexander Rathenau mit einer Arbeit über das Thema „Die Anwendung des EuGVÜ durch portugiesische Gerichte unter Berücksichtigung des autonomen internationalen Zivilverfahrensrechts“ promoviert.

Rathenau arbeitet als Rechtsanwalt in Portugal und besitzt seit 2011 neben der deutschen auch die portugiesische Rechtsanwaltszulassung. 

Seit dem 31. März 2017 ist er Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Lagos, Portugal.

Publikationen 
 Die Anwendung des EuGVÜ durch portugiesische Gerichte unter Berücksichtigung des autonomen internationalen Zivilverfahrensrechts, 2007. Verlag Peter Lang. ISBN 978-3-631-56415-8
 Immobilien in Portugal – Juristischer Rat und praktische Tipps. 7. Auflage 2011, herausgegeben durch die Deutsch-Portugiesische Industrie- und Handelskammer
 Einführung in das portugiesische Recht. 1. Auflage 2013. Verlag CH Beck, JuS Schriftenreihe/ Ausländisches Recht; Band 197. ISBN 978-3-406-64729-1
 Das neue Zivilprozessgesetzbuch Portugals. ZfRV 2013, S. 277–285

Weblinks 
 Webseite von Alexander Rathenau mit Publikationsliste
 Webseite der Deutschen Botschaft Lissabon

Rechtsanwalt (Deutschland)
Honorarkonsul
Deutscher
Geboren 1977
Mann